Pereira Barreto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pereira Barreto (ort), São Paulo, 
 Pereira Barreto (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar